Ez a lista a Bleach című animesorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza. A sorozatot Kubo Tite azonos című mangája alapján a TV Tokyo, a Dentsu és a Studio Pierrot készítette el Abe Norijuki rendező közreműködésével. A sorozat cselekménye Kuroszaki Icsigo, egy kamasz fiú kalandjait követi nyomon, aki képes látni a szellemeket, ő maga pedig a sorozat elején halálistenné válik, miután átveszi egy másik halálisten, Kucsiki Rukia feladatait.

Az animesorozat első epizódját 2004. október 4-én sugározta Japánban a TV Tokyo. A sorozat külföldi sugárzási, kiadási és egyéb reklámtermékeinek jogait a Viz Media szerezte meg a TV Tokyo Corporationtől és a mangát kiadó Shueisha kiadótól 2006. március 15-én. A Viz Media a Studiopolis-t bízta meg a Bleach angol szinkronjának elkészítésével, és adta a Bleach egyedi reklámtermék-jogait további vállalatoknak. Az animesorozat első epizódja angol nyelven először a kanadai YTV Bionix nevű műsorblokkjában volt látható 2006. szeptember 8-án, majd ezt követően a Cartoon Network Adult Swim nevű műsorblokkjában is megkezdte annak sugárzását. Az Adult Swim a Bleach 52. epizódja után, 2007. október 20-án átmenetileg beszüntette az újabb angol szinkronú epizódok sugárzását, hogy a Studiopolis-nak több ideje legyen a további epizódok elkészítésére. A Bleach ismét 2008. március 2-án tért vissza a képernyőkre; a szünet alatt a Viz Media egy másik sorozata, a Death Note volt látható. Az újabb szünet 2009. november 21-én kezdődött 167. epizód vetítése után, majd 2010. augusztus 28-án tért vissza ismét a sorozat a képernyőkre.

2011. júniusáig bezárólag 69 DVD kötetet jelentetett meg az Aniplex Japánban. A Viz Media 31 DVD kötetet adott ki az angol változatból, és három dobozos kiadás is forgalomba került, melyek az elsőtől az ötödik évadig tartalmazzák a sorozatot. 2009. július 29-én az Aniplex kiadott egy 15 DVD-t és három bónusz lemezt tartalmazó „TV Animation Bleach 5th Anniversary Box” dobozt.

A sorozathoz tíz főcím- és húsz végfőcím-dal tartozik. A Studio Pierrot több CD-t is piacra dobott, melyek ezeket, illetőleg más zeneszámokat tartalmaznak. Japánban az Aniplex 49 DVD-t jelentetett meg 2009 augusztusáig. Észak-Amerikában a Viz Media 20 DVD-t jelentetett meg, és három dobozos kiadást, mely az anime első, második és harmadik évadát tartalmazza.

Magyarországon az animét az Animax sugározza. 2008. január 21. és 2008. július 14. között az 52 részt tartalmazó 1. epizódcsomag volt látható, ami a 3. történetszál közepéig tart. Ezután az Animax olyan különleges szerződéseket kezdett el kötni, hogy a megvásárolt epizódcsomagok által a történetszálak ne legyenek elvágva. 2009. március 30. és 2009. október 12. között 57 rész került képernyőre, így az 5. történetszálig láthattuk a sorozatot. A 6. történetszáltól a 8. történetszálig 2010. április 19. és 2010. november 1. között lehetett látni sorozatot. Ez azt jelenti, hogy a 3. epizódcsomag 58 részes lett. A Bleach teljes sorozatának – beleértve az utolsó történetszálat – nemzetközi jogait a Disney+ birtokolja, Magyarországon 2023. február 1-től érhető el a szolgáltató kínálatában.

A sorozatot DVD-n a MangaFan adja ki, eddig 10 DVD kötet, összesen 40 epizód, illetve két díszdobozos kiadás került kiadásra.

Epizódlista

Első évad (2004–2005)

Második évad (2005)

Harmadik évad (2005–2006)

Negyedik évad (2006)

Ötödik évad (2006–2007)

Hatodik évad (2007)

Hetedik évad (2007)

Nyolcadik évad (2007–2008)

Kilencedik évad (2008)

Tizedik évad (2008–2009)

Tizenegyedik évad (2009)

Tizenkettedik évad (2009)

Tizenharmadik évad (2009–2010)

Tizennegyedik évad (2010–2011)

Tizenötödik évad (2011)

Tizenhatodik évad (2011–2012)

Ezeréves vérháború (2022-)

Források 
 A Bleach az Animax oldalain

Jegyzetek 

Bleach
Epizodlista